Бузово Второе () — село,
Резниковский сельский совет,
Волчанский район,
Харьковская область. Село ликвидировано в 1997 году.

Географическое положение 
Село Бузово Второе находится в начале балки Бузовая, по балке протекает пересыхающий ручей с запрудой, в 2-х км расположено село Бузово.

История 
 1997 — село снято с учёта в связи с переселением жителей.

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Харьковской области
Населённые пункты Волчанского района